Хачатря́н () — вірменське прізвище.

Відомі носії 
 
 Хачатрян Ара Хачатурович (. 1982) — вірменський важкоатлет.
 Хачатрян Аревшат ( 1990) — латвійський футболіст.
 Хачатрян Арман Деренікович ( 1982) — російський актор, режисер і педагог.
 
 Хачатрян Артак Варданович ( 1990) — вірменський футболіст, захисник.
 
 Артур Хачатрян (1983) — вірменський боксер, призер чемпіонату Європи серед аматорів.
 Хачатрян Арцрун Жорович ( 1958) — вірменський політичний і державний діяч.
 
 Хачатрян Ваагн Гарнікович ( 1959) — вірменський державний діяч.
 
 Хачатрян Віген Суренович ( 1951) — вірменський політичний і державний діяч.
 Хачатрян Гагік Мкртичевич ( 1952) — вірменський політичний і державний діяч.
 Хачатрян Гамлет Арменакович ( 1951) — радянський і вірменський архітектор, головний архітектор Єревана (1997—1999).
 Хачатрян Гарегін Рафікович (1975—1995) — вірменський скульптор-керамік.
 Хачатрян Генрік Мкртичевич (1938—1998) — вірменський державний діяч, генеральний прокурор Вірменії (1997—1998).
 Хачатрян Грант Грачевич ( 1951) — вірменський державний і політичний діяч.
 Хачатрян Захар Авакович (1924—2017) — радянський і російський живописець, заслужений художник РФ.
 
 Хачатрян Крістіне Амаяківна ( 1989) — вірменська лижниця.
 Хачатрян Левик Манукович ( 1958) — вірменський політичний і державний діяч.
 Хачатрян Левон Аршавірович (1941—2002) — радянський художник-мультиплікатор.
 Хачатрян Лейлі Вагінаковна (1931—2015) — радянська і вірменська театральна актриса.
 Хачатрян Льова Юзикович ( 1955) — депутат парламенту Вірменії.
 Хачатрян Норайр Робертович ( 1950) — вірменський політичний і державний діяч.
 Хачатрян Рафік Гарегінович («Хачар», 1937—1993) — вірменський і радянський скульптор.
 Хачатрян Ромик Акопович ( 1978) — вірменський футболіст.
 Хачатрян Рудольф Лорисович ( 1937—2007) — радянський і вірменський живописець, графік і скульптор.
 Хачатрян Самсон Саркісович ( 1960) — радянський боксер.
 Хачатрян Сергій Володимирович ( 1985) — вірменський скрипаль.
 Хачатрян Сурік Сергійович ( 1956) — вірменський державний діяч.
 Хачатрян Тиран Вазгенович ( 1971) — вірменський воєначальник, генерал-лейтенант, Національний Герой Вірменії (2020).
 Хачатрян Хорен Арменакович (1923—1977) — радянський військовий діяч, лейтенант, Герой Радянського Союзу (1944).

Див. також 
 Тер-Хачатрян — вірменський рід, відомий з XVIII століття.